Isabel de Thurn y Taxis (en alemán, Elisabeth von Thurn und Taxis; Dresde, 28 de mayo de 1860-Ödenburgo, 7 de febrero de 1881)fue una princesa de Thurn y Taxis por nacimiento, y reina titular de Portugal por matrimonio.

Biografía 
Isabel era una princesa de Thurn y Taxis por nacimiento e infanta de Portugal, duquesa de Braganza, y reina titular consorte de Portugal a través de su matrimonio con el duque Miguel de Braganza, pretendiente miguelista al trono de Portugal de 1866 a 1920.

Isabel era el segundo vástago y segunda hija mayor del príncipe heredero Maximiliano Antonio Lamoral de Thurn y Taxis, y de su esposa, la duquesa Elena en Baviera.

Matrimonio y descendencia 
Isabel contrajo matrimonio con el duque Miguel de Braganza, único hijo varón e hijo mayor de Miguel I de Portugal y de su esposa, Adelaida de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, el 17 de octubre de 1877 en Ratisbona, en el Reino de Baviera.

Isabel y Miguel tuvieron tres hijos:

 Miguel (1878-1923), duque de Viseu. Desposó morganáticamente a Anita Stewart Morris; con descendencia.
 Francisco José (1879-1919), soltero y sin descendencia.
 María Teresa (1881-1945), desposó al príncipe Carlos Luis de Thurn y Taxis; sin descendencia.

La pareja se trasladó a Austria, donde el 22 de septiembre de 1878 en Reichenau an der Rax, nació su primer hijo, Miguel Maximiliano. Fue después de este nacimiento que Isabel sufrió un deterioro de su salud. Isabel murió a la edad de 20 años en Ödenburgo, poco después del nacimiento de su tercer hijo, María Teresa.

Elena, la madre de Isabel, se retiró paulatinamente de la vida pública después de la muerte de Isabel. Su marido finalmente volvió a contraer matrimonio el 8 de noviembre de 1893 en Kleinheubach con la princesa María Teresa de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg.

Títulos y estilos 
 28 de mayo de 1860-17 de octubre de 1877: Su Alteza Serenísima la princesa Isabel de Thurn y Taxis.
 17 de octubre de 1877-7 de febrero de 1881: Su Alteza Real la duquesa de Braganza, princesa de Thurn y Taxis.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Manuel de Mello Corrêa (eds): Anuário since Nobreza de Portugal. Instituto Português de Heráldica, Lisboa, 1985.

Enlaces externos 
 

Duquesas consortes de Braganza
Infantas de Portugal
Nacidos en Dresde
Isabel
Nobles alemanas del siglo XIX
Portuguesas del siglo XIX
Fallecidas por parto
Duquesas consortes del siglo XIX